PAH steht für:
 p-Aminohippursäure
 Panzerabwehrhubschrauber
 Paradoxe Adipöse Hyperplasie, mögliche Nebenwirkung einer Kryolipolyse
 Phenylalaninhydroxylase
 Plataforma de Afectados por la Hipoteca, eine zivilgesellschaftliche Initiative in Spanien
 Polska Akcja Humanitarna, siehe Polnische Humanitäre Organisation
 Polyallylamin-Hydrochlorid
 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, siehe Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
 Porsche Automobil Holding, eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft
 Professor-Anschütz-Haus, ein nach Wilhelm Anschütz benanntes Studentenwohnheim in Kiel
 Pulmonal-arterielle Hypertonie, siehe Pulmonale Hypertonie

pah steht für:
 Tenharim-Parintintín (ISO-639-3-Code), Varietät der Kagwahiva-Sprache in Brasilien, gehört zu den Tupí-Guaraní-Sprachen

Siehe auch:
 Pah Tum

Abkürzung